Никиш — фамилия. Известные носители:
 Никиш, Артур (1855—1922) — венгерский дирижёр.
 Никиш, Митя (1899—1936) — немецкий пианист, композитор и дирижёр.
 Никиш, Эрнст (1889—1967) — немецкий политик.